

Топоніми 
Мацусака (Міє)
Мацусака (Міяґі)

Персоналії 
Мацусака — японське прізвище.

Інше 
Мацусака (пісня)